Кураково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кураково — деревня в Чебулинском районе Кемеровской области.
 Кураково — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Кураково — село в Менделеевском районе Республики Татарстан.
 Кураково — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Кураково — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Кураково — деревня в Ростовском районе Ярославской области.